|-
| 98001 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98002 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98003 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98004 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98005 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98006 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98007 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98008 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98009 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98010 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98011 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98012 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98013 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98014 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98015 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98016 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98017 - || || 26 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98018 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98019 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98020 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98021 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98022 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98023 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98024 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98025 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98026 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98027 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98028 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98029 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98030 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98031 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98032 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98033 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98034 - || || 2 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 98035 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98036 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98037 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98038 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98039 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98040 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98041 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98042 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98043 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98044 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98045 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98046 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98047 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98048 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98049 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98050 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98051 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98052 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98053 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98054 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98055 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98056 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98057 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98058 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98059 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98060 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98061 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98062 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98063 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98064 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98065 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98066 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98067 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98068 - || || 4 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98069 - || || 4 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98070 - || || 5 de setembre, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 98071 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98072 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98073 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98074 - || || 7 de setembre, 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 98075 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98076 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98077 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98078 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98079 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98080 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98081 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98082 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98083 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98084 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98085 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98086 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98087 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98088 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98089 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98090 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98091 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98092 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98093 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98094 - || || 7 de setembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 98095 - || || 8 de setembre, 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 98096 - || || 8 de setembre, 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 98097 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98098 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98099 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98100 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
8